Фи́лип Фили́пович (, , Белград, Сербия) — сербский ватерполист, игрок ватерпольного клуба «Сольнок» и сборной Сербии. Олимпийский чемпион (2016), бронзовый медалист Олимпийских игр 2008 в Пекине и Олимпийских игр 2012 в Лондоне. Двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, чемпион мира среди юниоров (2003, 2005), четырёхкратный чемпион Европы среди юниоров (2002, 2004, 2005, 2006). Сыграл 367 матчей за сборную и забил 643 гола.

Достижения 
 Клубные
 Чемпион Союзной Республики Югославия: 2001/02
 Обладатель Кубка Союзной Республики Югославия: 2001/02
 Чемпион Сербии: 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Обладатель Кубка Сербии: 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Чемпион Италии: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Италии: 2009/10, 2010/11, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Чемпион Венгрии: 2020/21
 Победитель Евролиги: 2009/10, 2011/12, 2014/15
 Обладатель Суперкубка ЛЕН: 2010, 2015
 Обладатель Кубка Европы ЛЕН: 2012/13, 2020/21
 Победитель Адриатической лиги: 2011/12

 Личные
 Лучший ватерполист мира по версии ФИНА: 2011, 2014
 Лучший ватерполист Европы по версии ЛЕН: 2009, 2014, 2016, 2018
 Лучший ватерполист мира по версии журнала Swimming world: 2016
 Лучший спортсмен 2016 года по версии Олимпийского комитета Сербии
 Лучший бомбардир летних Олимпийских игр 2016 года (19 голов в 8 матчах)
 Лучший бомбардир чемпионата мира 2009 года (20 голов в 7 матчах)
 MVP летних Олимпийских игр 2016 года, чемпионата мира 2011 года, чемпионата Европы 2018 года и Мировой лиги 2019 года

Ватерполисты Сербии и Черногории
Ватерполисты Сербии
Олимпийские чемпионы от Сербии
Олимпийские чемпионы по водному поло
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по водному поло
Чемпионы мира по водному поло среди юниоров
Обладатели Кубка мира по водному поло
Победители Мировой лиги по водному поло
Чемпионы Европы по водному поло
Чемпионы Европы по водному поло среди юниоров
Чемпионы Средиземноморских игр по водному поло
Игроки ВПК «Партизан»
Игроки ВПК «Про Рекко»
Игроки ВПК «Раднички» Крагуевац
Игроки ВПК «Сольнок»